Kućeli su naselje u Hrvatskoj u sastavu općine Matulja. Nalaze se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Sjeveroistočno su Mučići, istočno su Jurdani i Jušići, jugoistočno su Mihotići, Matulji i Trinajstići, južno je Rukavac.

Izvori 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji